В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Дана Гілберт і Марін Луї-Гарпер виграли титул, у фіналі перемігши пару Неріда Грегорі і Маріе Пінтерова 7-5, 7-6.

Сіяні пари 

 Марсі Гарпер /  Рената Томанова (півфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес /  Сільвана Уррос (півфінал)

 Дана Гілберт /  Марін Луї-Гарпер (чемпіонки)
 Пенні Джонсон /  Наоко Сато (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу